Ермишь — топоним:

 Ермишь — посёлок городского типа, административный центр Ермишинского района Рязанской области.
 Ермишь — река в Рязанской и Нижегородской областях России.